

Топонім

 Дейтон — місто, штат Алабама
 Дейтон — місто, штат Айдахо
 Дейтон — місто, штат Індіана
 Дейтон — місто, штат Айова
 Дейтон — місто, штат Кентуккі
 Дейтон — місто, штат Мен
 Дейтон — місто, штат Міннесота
 Дейтон — місто, штат Нью-Йорк
 Дейтон — місто, штат Огайо
 Дейтон — місто, штат Орегон
 Дейтон — місто, штат Пенсільванія
 Дейтон — місто, штат Теннессі
 Дейтон — місто, штат Техас
 Дейтон — місто, штат Вірджинія
 Дейтон — місто, штат Вашингтон
 Дейтон — місто в окрузі Ричленд, штат Вісконсин
 Дейтон — місто в окрузі Вопака, штат Вісконсин
 Дейтон — місто, штат Вайомінг
 Дейтон — переписна місцевість в окрузі Ла-Салл, штат Іллінойс
 Дейтон — переписна місцевість, штат Монтана
 Дейтон — переписна місцевість, штат Невада
 Дейтон — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі

Прізвище

 Дейтон Джонатан
 Дейтон Лен — британський письменник
 Дейтон Кіт — американський генерал.